Suberea är ett släkte av svampdjur. Suberea ingår i familjen Aplysinellidae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor

Externa länkar 

Horn- och kiselsvampar
Suberea